Джон Ро́нальд Симм (John Ronald Simm, род. 10 июля 1970 года в Лидсе, Уэст-Йоркшир) — английский актёр, известный прежде всего по участию в теледетективе «Жизнь на Марсе» («Life on Mars», роль Сэма Тайлера) и научно-фантастическом сериале «Доктор Кто» (роль реинкарнированного Мастера). В числе известных телевизионных фильмов с его участием — «The Lakes» и «State of Play», а также сериалы (лауреаты премии BAFTA) «Clocking Off» и «Sex Traffic».

В 2002 году в фильме Майкла Уинтерботтома «24 Hour Party People» Симм снялся в роли Бернарда Самнера, фронтмена New Order. В том же году на концерте в Финсбери-парке актёр вышел на сцену с New Order и исполнил «Digital», песню Joy Division.
Интересная информация: в одном интервью Симм признался в том, что  так и не научился плавать.

Биография 
Родился в городе Лидсе в графстве Уэст-Йоркшир, откуда вместе с семьей уехал в 3 года в Ланкашир. Старший из трёх детей, он рос в Нельсоне, Ланкашир; однако, семья много переезжала по северо-западу Англии, включая Манчестер, , Бернли и Блэкпул.

Его отец, Роланд Симм, был музыкантом, он же и научил сына играть на гитаре. В 12 лет Джон присоединился к отцу в качестве гитариста. Выступали они всё чаще, до тех пор, пока не стали слаженным полупрофессиональным дуэтом под названием «Us2». Они сотрудничали в течение пяти лет, за это время Джон поднаторел в гитарном мастерстве.

В 1986 году Симм поступил в колледж. Дебютировал в мюзиклах «Парни и куколки» и «Вестсайдская история» в блэкпулском театре. Вскоре Симм решил, что музыкальный театр его не интересует, и присоединился к любительской драматической группе, оттачивая мастерство в свободное время, играя главные роли в «Билли-лжеце» и , полюбившихся большинством местных жителей. После чего он приехал в Лондон и поступил в Центр Драмы () в возрасте 19 лет — очень строгая классическая театральная школа, изучение системы Станиславского не прошли даром. Джон получил высшее образование в 1992 году.

Помимо театральной карьеры, в 1990-е Симм был основателем, автором песен и гитаристом рок-группы Magic Alex. Группа два тура играла на разогреве у «Echo & the Bunnymen». Симм сыграл на гитаре в треке «Slideling» в альбоме «Echo and the Bunnymen». Также Симм играл лидер-партии на сольных выступлениях Иэна Маккалоха на разогреве перед «Coldplay». Magic Alex выпустили альбом «Dated and Sexist» и распались в 2005 году.

Профессиональный актёрский дебют Симма состоялся в 1992 в роли Джоби Джонсона в эпизоде телесериала «Rumpole of the Bailey». Также было множество второстепенных ролей, которые помогли отточить мастерство игры перед камерой: псих в «Чисто английском убийстве», влюблённый школьник в «Биении сердца», беглец в «Оазисе» и вор в «The Locksmith».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 The Man Who Fell to Earth, Sunday Telegraph, 5 августа 2007 года